Bigoti (humans), pèl facial sobre del llavi
 Bigoti o vibrissa, pèls sensitius que tenen la majoria de mamífers, com ara els gats, a prop del nas.
 Bigoti (ocells), marca de color diferent a la cara d'un ocell que parteix del bec i que s'assembla als bigotis d'un humà. També s'anomenen «bigoteres».